Kaceřov může být:

 1) Kaceřov (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 2) Kaceřov (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov
 3) Kaceřov (zámek, okres Plzeň-sever) – renesanční zámek ve stejnojmenné vesnici v okrese Plzeň-sever
 Kaceřov (zámek, okres Sokolov) – barokní zámek ve stejnojmenné vesnici v okrese Sokolov
 Kaceřov (tvrz) – zaniklá tvrz s okrese Sokolov

Podobné názvy 
 Kačerov